França
 Gland (Aisne), uma comuna da Picardia.
 Gland (Yonne), uma comuna na Burgúndia.

Suíça
 Gland (Vaud), uma comuna no Cantão de Vaud.

Desambiguações de topônimos